«Стахановец» — название футбольных клубов:
 «Стахановец» (Сталино) — название футбольного клуба «Шахтёр» Донецк в 1936—1946 годах.
 «Стахановец» (Кадиевка/Стаханов) — название футбольного клуба «Стаханов» из одноимённого города Луганской области в 1936—1945 и 1980—1991 годах.
 «Стахановец» (Красноармейск) — название футбольного клуба «Уголёк» Красноармейск (ныне — Покровск) Донецкой области в 1936—1946 годах.
 «Стахановец» (Рутченково) — название футбольного клуба «Шахтёр» (из посёлка Рутченково в составе Донецка) в 1946 году, в 1938 году — «Шахта № 30».

Примечания